Pulley steht für:

 Pulley, eine US-amerikanische Melodic-Hardcore-Band

Pulley ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Pulley-Grein (* 1945), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 James W. Pulley (1936–2008), deutscher Sänger
 Natasha Pulley (* 1988), britische Autorin